Cantonul Belgodère este un canton din arondismentul Calvi, departamentul Haute-Corse, regiunea Corsica, Franța.

Comune 

|-
| Algajola || align="right" | 216 || align="right" | 20220 || align="right" | 2B010
|-
| Aregno || align="right" | 567 || align="right" | 20220 || align="right" | 2B020
|-
| Avapessa || align="right" | 65 || align="right" | 20225 || align="right" | 2B025
|-
| Belgodère || align="right" | 371 || align="right" | 20226 || align="right" | 2B034
|-
| Cateri || align="right" | 219 || align="right" | 20225 || align="right" | 2B084
|-
| Costa || align="right" | 48 || align="right" | 20226 || align="right" | 2B097
|-
| Feliceto || align="right" | 162 || align="right" | 20225 || align="right" | 2B112
|-
| Lavatoggio || align="right" | 97 || align="right" | 20225 || align="right" | 2B138
|-
| Mausoléo || align="right" | 11 || align="right" | 20259 || align="right" | 2B156
|-
| Muro || align="right" | 248 || align="right" | 20225 || align="right" | 2B173
|-
| Nessa || align="right" | 77 || align="right" | 20225 || align="right" | 2B175
|-
| Novella || align="right" | 68 || align="right" | 20226 || align="right" | 2B180
|-
| Occhiatana || align="right" | 163 || align="right" | 20226 || align="right" | 2B182
|-
| Olmi-Cappella || align="right" | 143 || align="right" | 20259 || align="right" | 2B190
|-
| Palasca || align="right" | 117 || align="right" | 20226 || align="right" | 2B199
|-
| Pioggiola || align="right" | 69 || align="right" | 20259 || align="right" | 2B235
|-
| Speloncato || align="right" | 222 || align="right" | 20226 || align="right" | 2B290
|-
| Vallica || align="right" | 27 || align="right" | 20259 || align="right" | 2B339
|-
| Ville-di-Paraso || align="right" | 128 || align="right" | 20279 || align="right" | 2B352
|}
 
 

Cantoane în Haute-Corse